Mancha, tipo de lesão na qual há mudança da cor de uma região da pele.
Canal da Mancha - canal entre a França e a Gran Bretaña.

Lugares

Mancha (Espanha), uma região cultural da comunidade autónoma de Castela-Mancha, na Espanha.
Castela-Mancha, uma comunidade autônoma da Espanha.

Mancha (departamento), um departamento da região de Baixa Normandia.

Desambiguação